Lisztes Krisztián (1976–) válogatott labdarúgó, edző
 Lisztes Krisztián (2005–) labdarúgó